Het ATP-toernooi van Metz 2006 (met de officiële naam Open de Moselle 2006) werd gespeeld van 2 tot en met 8 oktober 2006. Toernooilocatie: de indoor hardcourtbanen van de Arènes de Metz in de Franse stad Metz.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Metz
ATP-toernooi van Metz